Sierakowo ist der Name von acht Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Sierakowo (Kościan)
 Sierakowo (Rawicz) (ehemals Wilhelmsgrund, Kreis Rawitsch/Posen)
 Sierakowo (Strzałkowo)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Sierakowo (Przasnysz)
 Sierakowo (Raciąż)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Sierakowo (Jeziora Wielkie)
 Sierakowo (Kowalewo Pomorskie)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Sierakowo (Dobrzany) (ehemals Altheide, Kreis Saatzig)
 Sierakowo (Police) (ehemals Charlottenhof, Kreis Randow/Stadtkreis Stettin)

Siehe auch:
 Sierakowo Sławieńskie in der Woiwodschaft Westpommern  (ehemals Zirchow, Kreis Schlawe)
 Sierakowo Słupskie in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Zirchow, Kreis Stolp)
 Sieraków in der Woiwodschaft Großpolen